Андрей Синяк (; род. 28 апреля 1972, Минск) — белорусский гандболист, выступавший за клубы СКА Минск, Лемго, Гамбург, Кронау/Эстринген.

Карьера 
Клубная
Андрей Синяк начинал свою профессиональную карьеру в белорусском клубе СКА (Минск), с которым выиграл 4 раза чемпионат Белоруссии. В 1996 году Андрей Синяк перешёл в немецкий клуб Лемго, с которым, в первом же сезоне, Андрей Синяк стал чемпионом Германии. В 2001 году Андрей Синяк перешёл в ТУС-н Любеке, который выступал во второй бундеслиге и помог клубу выйти в Бундеслигу. В 2002 году Андрей Синяк перешёл в ГК Гамбург, где провёл 3 сезона. Андрей Синяк помог Гамбургу выиграть суперкубок Германии в 2004 году. В 2005 году Андрей Синяк перешёл в Кранау/Эстеринген (нынешний клуб Рейн-Неккар Лёвен), в котором сыграл 2 сезона. За Кранау/Эстеринген, во всех турнирах, Андрей Синяк сыграл 73 матча и забил 172 гола. В сезоне 2007/08 Андрей Синяк выступал за немецкий клуб ТУСЕМ из Эссена. 

Международная
Андрей Синяк выступал за сборную Белоруссии и сыграл 93 матча. Андрей Синяк закончил играть за Сборную Белоруссии в 2010 году.

Титулы 
 Чемпион Белоруссии: 1993, 1994, 1995, 1996
 Чемпион Германии: 1997
 Обладатель кубка Германии: 1997
 Обладатель суперкубка Германии: 1997, 1999, 2004

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://www.rhein-neckar-loewen.de/spielerdatenbank/andrej-siniak/#stats_5
 https://web.archive.org/web/20140701175006/http://www.hsvhandball.com/de/team/mannschaft/spieler/andrej-siniak/
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2006-07/player/501313/Andrej+Siniak
 http://hand-ball.ru/novosti/belarus-handball/2033-andrej-sinyak-stil-vozhdeniya.html

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Белоруссии
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Гамбург»